Тутаев:

Персоналии 
 Тутаев, Илья Павлович (1897—1918) — красноармеец, имя которого носит город Тутаев.

 Тутаева, Асият Идрисовна (1902?-1944) — советский ингушский врач.

Топоним 
 Тутаев — город областного подчинения в России.